Пероза () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Виллар-Пероза — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Пероза-Арджентина — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Пероза-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.